Zuur (scheikunde), een scheikundige eigenschap, tegenhanger van base
 Zuur (smaak), een van de vijf basissmaken
 Tafelzuur, verzamelnaam van allerlei ingelegde groenten, zoals zure bommen
 een conserveringsmiddel, meestal azijn
 Maagzuur